Fredrik I, född 9 september 1826 i Karlsruhe, död 28 september 1907 på slottet Mainau, var regerande storhertig av Baden från 1856 till 1907.

Biografi
Fredrik var son till Leopold av Baden och Sofia av Sverige. Vid faderns död 1852 blev han regent samt storhertig år 1858 då hans äldre, sinnessjuke bror, Ludvig II, avled.

Fredrik styrde sitt land i liberal anda. Han stödde ett enande av Tyskland under Preussens ledning, men på grund av folkstämningen blev han 1866 tvungen att delta på Österrikes sida i det tyska enhetskriget. Efter freden återupptog han sin preussiskvänliga politik, och anförtrodde redan 1868 åt den preussiske generalen Beyer att organisera den badensiska armén efter preussiskt mönster. Efter segern i Fransk-preussiska kriget 1871 medverkade han i upphöjandet av sin svärfar till tysk kejsare i spegelsalen i slottet i Versailles.

1877 blev han generalinspektör vid 5:e arméinspektionen och 1888 generalöverste vid kavalleriet. Hans Jugenderinnerungen utgavs av K. Obser 1922 och hans Reden und Kundgebungen 1852-1892 av R. Krone 1901.

Familj
20 september 1856 gifte sig Fredrik i Berlin med Louise av Preussen, dotter till kung Vilhelm I av Preussen.

Barn:
 Fredrik II av Baden (1857-1928; storhertig 1907-1918)
 Victoria av Baden (1862-1930; gift med kung Gustaf V av Sverige)
 Ludvig Wilhelm av Baden (1865-1888)

Utmärkelser 
   Riddare av Serafimerorden, 15 april 1877.
   Kommendör med stora korset av Vasaorden, 1896.
  Hedersgeneral i Svenska armén, 1889.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar

Storhertigar av Baden
Zähringen
Tyska generaler
Mottagare av Preussiska Svarta örns orden
Födda 1826
Avlidna 1907
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden